Piotr Skarga (1536–1612) – polski jezuita, kaznodzieja, pisarz
 Piotr Skarga (ur. 1948) – polski aktor